Hulsius ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Hulsius (auch: Anton Hüls; 1615–1685), deutscher Philologe und reformierter Theologe
 Levinus Hulsius (Levin Hulsius, Levinus van Hulse; 1546–1606), Notar, Autor und Verleger calvinistischen Glaubens aus den Spanischen Niederlanden
 Paulus Hulsius (1653–1712), niederländischer Theologe
 Wilhelm Hüls (Wilhelmus Hüls, Wilhelm Hulsius; 1598–1659), deutscher reformierter Theologe